Александр Усик против Мурата Гассиева — боксёрский 12-раундовый поединок в первом тяжёлом весе, который состоялся 21 июля 2018 года в спортивном комплексе «Олимпийский» в Москве. Поединок стал финалом 1-й боксёрской супер серии в тяжёлом весе. На кону стояли чемпионские пояса по версиям WBC и WBO, которые принадлежали Усику, IBF и WBA super, которые принадлежали Гассиеву, кубок Мохаммеда Али, который стал призом победителю, а также вакантные титулы Абсолютного чемпиона мира по боксу в первом тяжёлом весе, чемпиона мира по версиям журналов The Ring и  и титул .

Поединок проходил с преимуществом украинского спортсмена, который на протяжении всего поединка боксировал на дистанции нанося максимальное количество ударов и перемещался. За весь бой Усик выпустил 939 ударов, 252 из которых дошли до цели. После окончания 12 раундов, единогласным решением судей победу по очкам одержал Александр Усик.

Предыстория 

Поединок являлся заключительной частью 1-го сезона Всемирной боксёрской супер серии в тяжёлом весе. Перед поединком оба боксёра провели победные для себя четвертьфинальные и полуфинальные бои. 9 сентября 2017 года в Берлине в первом четвертьфинальном бою Александр Усик победил техническим нокаутом в 10-м раунде Марко Хука (40-4-1). 21 октября того же года Мурат Гассиев в 3-м раунде нокаутировал Кшиштофа Влодарчика (53-3-1) и также попал в полуфинал. Полуфинальный бой Александра Усика прошёл в Риге против Майриса Бриедиса (23-0). Бой оказался сложным для обоих боксёров, но после 12-и раундов раздельным решением судей победа была присуждена Усику. 3 февраля 2018 года в Сочи состоялся второй полуфинал между Муратом Гассиевым и Юниером Дортикосом (22-0). В 12-м раунде Дортикос был дважды отправлен в нокдаун, а за 18 секунд до конца раунда, в результате ударов Гассиева, оказался за пределами ринга, после чего рефери остановил бой. Сразу после этого поединка у Гассиева с Усиком прошла дуэль взглядов

Изначально финальный поединок турнира должен был пройти в Джидде (Саудовская Аравия) 11 мая 2018 года, и должен был способствовать развитию бокса в Саудовской Аравии. В середине апреля 2018 года Александр Усик заявил о том, что во время тренировок он получил травму локтя, и из-за этого не сможет провести бой 11 мая. Затем стало известно, что Саудовская Аравия не готова принять поединок. Право на проведение матча получила Россия. Матч был назначен на 21 июля 2018 года, а местом его проведения был выбран спортивный комплекс Олимпийский в Москве.

17 июля был опубликован промо-ролик матча. 19 июля состоялась предматчевая пресс-конференция, на ней также прошла ещё одна дуэль взглядов, в которой победил Усик. 20 июля состоялось взвешивание, на котором вес обоих боксеров был равен 90,3 килограмм, также на взвешивании прошла финальная битва взглядов.

Букмекерские ставки 
В конце июня — первых днях июля 2018 года ставки на победу Усика по очкам принимались с коэффициентом 1,44; на победу Усика нокаутом ставки принимались из расчёта 4,5. К 17 июля ставки на Александра Усика резко начали падать, и составили 1,8. Ставки на победу Мурата Гассиева поднялись с 2,75 до 2, а ставки на ничью по решению трёх судей поднялись с 21 до 19. К 20 июля ставки на победу Усика упали до коэффициента 1,9; а на Гассиева наоборот возросли до коэффициента 1,9.

Ход поединка 

Бой начался 22 июля в 00 часов 21 минуту. Первый раунд прошёл в разведке, оба боксёра выбрасывали джебы (прямые удары) и стремительно передвигались, при этом Усик имел преимущество в скорости и занял центр ринга. Во втором раунде Гассиев попытался пробить Усику по печени, но удары пришлись на защиту. Украинец продолжил выбрасывать джебы, при этом постоянно перемещаясь. В последнюю секунду раунда Усик пробил прямой удар в лоб Гассиеву. В перерыве между раундами Гассиев сказал своему тренеру Абелю Санчасу, о том, что не может найти дистанцию. В 3-м раунде Усик продолжил наносить лёгкие джебы, а Гассиев стал наносить более акцентированные удары, но Александр сразу же выпускал удары в голову Мурата. В последние 10 секунд раунда Гассиев нанёс силовой удар по голове украинского боксёра.

В четвёртом раунде Мурат выпустил акцентированные удары по корпусу, Александр же работал преимущественно сериями, которые, впрочем, не были силовыми. В конце раунда Гассиеву удалось провести мощный удар в челюсть, и он смог потрясти Усика, но тот вошёл в клинч. В пятом раунде, два удара выпущенных Гассиевым пришлись по бедру Усика, однако это не повлияло на его манёвренность. В шестом раунде Усик начал пробивать скоростные акцентированые комбинации и работать апперкотами (ударами снизу), а один из ударов Гассиева снова пришёлся ниже пояса. В 7-м раунде, вследствие попадания Усика, у Гассиева образовалась гематома под левым глазом. 8-й раунд прошёл с явным преимуществом Усика, который в основном работал прямыми ударами, а Гассиев практически не выпускал удары.

Девятый раунд начался с атаки Усика. Сначала Гассиев ушёл в защиту, а затем перешёл в контратаку. Удары Мурата попали в цель, после чего Александр перешёл в защиту. На последних секундах раунда Усик провёл точный апперкот, который попал в челюсть Гассиева. Значительную часть 10-го раунда Усик провёл в защите, Гассиев же старался атаковать, но большинство его ударов не попадали в цель. В середине 11-го раунда, Усик пропустил акцентированный удар от Гассиева, но в течение нескольких следующих секунд маневрировал по рингу и сумел восстановится, а затем нанёс серию из десятка ударов.

Весь 12-й раунд Гассиев пытался довести до цели нокаутирующий удар, но это у него не получалось. Усик же передвигался на ногах и старался удерживать соперника на дистанции, нанося серии резких ударов в голову. После окончания 12-го раунда победу по очкам единогласным решением судей одержал Александр Усик.

Статистика ударов

Андеркарт 
 Андеркарт — предварительные боксёрские бои перед основным поединком вечера.

После боя 
В интервью после боя Александр Усик заявил, что хочет встретиться с британским боксёром Тони Беллью, через несколько часов Белью высказался о готовности провести поединок. 23 июля промоутер британского боксёра Эдди Хирн заявил, что бой может состояться в октябре — ноябре 2018 года. В итоге поединок Усик—Белью состоялся 10 ноября 2018 года на базе спортивного комплекса Манчестер Арена (Великобритания). Поединок проходил с переменным успехом и завершился победой Усика нокаутом в 8-м раунде.

22 июля премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил о возможном присвоении Усику звания Героя Украины, но вскоре боксёр публично отверг это предложение.

После поединка Усика против Беллью, Мурат Гассиев и генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев пытались договорится о проведении повторного боя между Усиком и Гассиевым, при этом промоутер Александра Усика — Александр Карасюк, отметил, что для того, чтобы организовать поединок с Гассиевым, должны сложиться взаимовыгодные обстоятельства.

Комментарии

Примечания

Видео 
 

Боксёрские поединки
2018 год в боксе
События 21 июля
Июль 2018 года
Спорт в России в 2018 году
2018 год в Москве
Международные соревнования по боксу в России
Александр Усик